Análisis modal puede referirse a:

Análisis modal de estructuras; o
Análisis modal (mineralogía).